Whetstone (Arizona), een plaats in de staat Arizona in de Verenigde Staten
Whetstone (Londen), een wijk van de Engelse hoofdstad Londen